Tetuan, ciutat del nord del Marroc
 Tetuán (Madrid) districte de la vila de Madrid
 Club Atlético Tetuán, club d'Espanya al Protectorat Espanyol al Marroc
 Batalla de Tetuan, combat de la guerra d'Àfrica entre Marroc i Espanya (1859-1860)
 Plaça de Tetuan, a Barcelona.